«Металлист» () — украинский футбольный клуб из Харькова, основанный в 2019 году под названием «Металл». Выступает в Украинской Премьер-лиге. Домашние матчи проводит на стадионе «Авангард» в городе Ужгород.

История названий 
 2019—2021: «Металл»
 с 2021: «Металлист»

История 

Клуб официально был зарегистрирован 10 октября 2019 года вице-президентом киевского «Динамо», бывшим спортивным директором харьковского «Металлиста» Евгением Красниковым. «Металл» не является правопреемником «Металлиста», который был расформирован в 2016 году из-за того, что его последний владелец Сергей Курченко перестал финансировать клуб и отказался продать его другим потенциальным инвесторам, однако фактически считал «Металлист» своим предшественником. Основной задачей нового клуба Красников назвал создание сильной детской футбольной школы.

Руководство клуба сразу после создания команды подало заявку на участие во Второй лиге Украины 2020/21. И, хотя по регламенту клуб может участвовать в профессиональных соревнованиях лишь после участия в любительском чемпионате или кубке, в итоге «Металл» был допущен сразу ко Второй лиге.

Первым главным тренером команды стал Александр Кучер, получивший незадолго до назначения тренерскую лицензию. Помощниками Кучера стали Александр Призетко и Юрий Ушмаев, тренером вратарей — Андрей Дикань, а селекционером — Александр Рыкун. Самыми известными игроками, заявленными за «Металл», стали Руслан Фомин и Сергей Давыдов, кроме того Александр Кучер был заявлен как играющий тренер.

29 августа 2020 года команда стартовала в Кубке Украины и в первом предварительном раунде уступила клубу «ВПК-Агро» из Шевченковки Днепропетровской области со счётом (1:3). Свой первый матч во Второй лиге Украины команда сыграла 5 сентября 2020 года против черкасского «Днепра» (4:0).

В сентябре 2020 года Красников утверждал, что бизнесмен Александр Ярославский никак не связан с ФК «Металл». Весной 2021 года Ярославский заявил, что «Металл» является его проектом, и он хочет возродить бренд «Металлиста», но при этом отказывается погашать долги «Металлиста».

После окончания сезона 2020/21, ФК «Металл» с поразительным результатом — 20 побед 2 ничьи, 65 забитых и только 5 пропущенных мячей, занял первое место в группе «Б» и потом в финальном матче обыграл 1:0 «Подолье», став чемпионом второй лиги Украины. После этого ФК «Металл» официально сменил эмблему и название на ФК «Металлист». 4 августа 2021 года президентом клуба официально стал Александр Ярославский, а Евгений Красников перешёл на должность вице-президента.

В июле 2022 года вице-президент «Металлиста» Евгений Красников вместе со спортивным директором клуба Папой Гуйе, главным тренером команды Александром Кучером, его помощником Юрием Ушмаевым, селекционером Жадером да Силва, администратором Александром Пушкарёвым и шестью футболистами (Владимиром Танчиком, Русланом Бабенко, Сергеем Горбуновым, Владиславом Рыбаком, Эдуардом Сарапием и капитаном команды Фаресом Балули) перешли из «Металлиста» в «Днепр-1». Красников назвал этот переход «единственным шансом сохранить ФК „Металлист“».

Статистика 

 Крупнейшие победы: 6:0 «Реал Фарма» (11.09.2020, Харьков), МФК «Николаев-2» (19.04.2021, Харьков).
 Крупнейшее поражение: 1:6 «Шахтёр» (1.10.2022, Львов).
 Наиболее результативный матч: 1:6 «Шахтёр» (1.10.2022, Львов).

Достижения 
 Вторая лига Украины
 Победитель: 2020/21

Стадион 
Первоначально клуб планировал проводить матчи Второй лиги Украины на стадионе «Авангард» в городе Змиёв Харьковской области, а позже появилась информация о намерении выступать на харьковском стадионе «Новая Бавария». В связи с реновацией газона на стадионе «Новая Бавария» руководство клуба заявило своей главной ареной стадион «Солнечный». На данный момент домашним стадионом команды является главная арена Харькова — ОСК «Металлист».

Домашние матчи «Металла» против одесской «Реал Фармы» и днепровской «Перемоги» в сентябре 2020 года собрали на «Солнечном» соответственно 477 и 489 зрителей. 28 марта 2021 года команда сыграла первый матч второй части сезона против черкасского «Днепра» на стадионе «Металлист». 29 мая 2021 года на игре «Металла» против Кривбасса (3:0), которая состоялась на стадионе «Металлист», был установлен рекорд Второй лиги Украины и ПФЛ Украины в целом — 32 300 зрителей.

Команда проводит тренировки, в частности, на харьковском стадионе «Динамо-Арена».

Состав команды 

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |

Руководство и персонал 

 Президент клуба —  Александр Ярославский
 Генеральный директор —  Валерий Грига
 Исполнительный директор —  Александр Ворошилов
 Спортивный директор —  Василий Кобин
 Исполняющий обязанности главного тренера —  Перица Огненович
 Тренеры —  Олег Ратий,  Руслан Фомин
 Тренер вратарей —  Андрей Дикань
 Тренер-аналитик —  Андрей Колесник
 Начальник команды —  Евгений Покатилов
 Старший администратор —  Борис Кузьмин
 Администратор —  Никита Кузьмин

Главные тренеры

Президенты

Капитаны

Клубные цвета и форма 
Цвета клуба

Форма вратарей

Форма игроков

Поставщики формы и спонсоры

См. также 
 Металлист 1925
 Металлист (футбольный клуб)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба
 Старый официальный сайт клуба
 Страница клуба на сайте ПФЛ

ФК «Металлист» (2019)
Футбольные клубы Харькова